Yoann Langlet, né le , footballeur.
Valdemar Langlet, né le , mort le  était un écrivain et journaliste suédois qui s'est illustré par son action pour sauver de nombreux juifs hongrois de l'Holocauste.
Daniel Langlet, acteur français né le , décédé le .
Amanda Langlet, actrice française.
Jean-Baptiste Langlet, , mort le , maire de Reims.
Gérard Langlet, (1940-1996), chercheur au CEA, spécialiste du langage APL.
Philippe Langlet, né le , chercheur en sciences du langage, auteur, spécialiste de la franc-maçonnerie.
Lucien Langlet (21 aout 1927-5 fevrier 1985), artiste peintre

Voir aussi 
 Anglet

Notes et références 

Homonymie de patronyme